Лас Трохес има више значења:

 Лас Трохес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Трохес, Лас Хабонерас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Трохес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Трохес (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Трохес, Трохас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Трохес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Трохес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Трохес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохес (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Трохес (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Трохес (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Трохес, Лас Трохас (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес, Колонија лас Трохес (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохес (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трохес (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Трохес (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Трохес (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Трохес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Трохес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Трохес (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику